Лебединая улица — название улиц в различных городах России.

 Лебединая улица — улица в Санкт-Петербурге (Павловск).
 Лебединая улица — улица в Томске.

Примечания